From the Inside (singel)
 From the Inside (album Alice Coopera)
 From the Inside (album Laury Pausini)